Pojęcia
 Teatr ludowy (plebejski) – w teatrze staropolskim występy wędrownych aktorów na jarmarkach, w gospodach itp.
 Teatr ludowy – amatorski teatr wiejski. 
 Teatr ludowy (powszechny, popularny) – teatr zawodowy przeznaczony dla szerokiej widowni, zwłaszcza osób uboższych i mniej wykształconych.
Teatry
 Teatr Ludowy w Krakowie (Nowej Hucie)
 Teatr Ludowy w Warszawie